De 76e editie van de Ronde van Zwitserland (Tour de Suisse) werd verreden van 9 tot en met 17 juni 2012 over een afstand van 1399,6 km. Hij maakt deel uit van de UCI World Tour 2012. Titelverdediger was Levi Leipheimer.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2012
2012
UCI World Tour 2012